Smythe ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Smythe (1861–1947), irisch-kanadischer Journalist, Autor und Theosoph
 Conn Smythe (1895–1980), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Cory Smythe (* 1977), US-amerikanischer Pianist
 Donald Smythe (* um 1930), kanadischer Badmintonspieler
 Douglas Smythe, Spezialeffektkünstler
 Faye Smythe (* 1985), neuseeländische Schauspielerin
 Frank Smythe (1900–1949), britischer Bergsteiger und Autor
 Nekoda Smythe-Davis (* 1993), britische Judoka

 Reg Smythe (1917–1998), britischer Cartoonist
 Thomas Smythe (1558–1625), englischer Unternehmer der Virginia Company
 Vanita Smythe (1925–1994), US-amerikanische Sängerin
 William Ralph Smythe (1893–1988), US-amerikanischer Physiker

Smythe steht außerdem für:
 Smythe Shoulder, Halbinsel an der Walgreen-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Conn Smythe Trophy, eine Eishockey-Trophäe

Siehe auch:
 Smyth